

Carriera
Ha giocato 2 partite in Prima Categoria (la massima serie dell'epoca) con l'. In seguito ha anche giocato per una stagione in prima divisione con la  e per varie stagioni in seconda divisione con il medesimo club.

Bibliografia